Beeston est une ville britannique du Nottinghamshire.
 Beeston est une ville britannique du Bedfordshire.
 Beeston est un village britannique du Cheshire.